Max Planck
 Planck (krater księżycowy)
 Planck (misja kosmiczna)
 Vallis Planck

Zobacz też 
 Towarzystwo Maxa Plancka
 Medal Maxa Plancka
 Instytut Informatyki im. Maxa Plancka